Ви́ктор Дья́ков: 
 Дьяков, Виктор Иванович (1903—1987) — советский театральный актёр, режиссёр и педагог.
 Дьяков, Виктор Семёнович (1938—2016) — советский и российский тренер по волейболу.